Schumann, även skrivet Schuman och Schuhmann, kan syfta på är ett efternamn.

 Robert Schumann (1810–1856), tysk tonsättare
 Clara Schumann (1819–1896), hans hustru, pianist och tonsättare

Personer med efternamnet Schumann eller med varianter av detta namn
 Carl Schuhmann (1869–1946), tysk olympisk idrottare
 Clara Schumann (1819–1896), tysk tonsättare och pianist
 Conrad Schumann (1942–1998), rymmare från Östtyskland
 Erik Schumann (1925–2007), tysk skådespelare
 Georg Schumann (1866–1952), tysk tonsättare
 Horst Schumann (1906–1983), tysk nazist och läkare i Auschwitz
 Karl Moritz Schumann (1851–1904), tysk botaniker
 Liesel Schumann (1907–1967), tysk spjutkastare
 Margit Schumann (1952–2017), tysk rodelåkare
 Maurice Schumann (1911–1998), fransk politiker, journalist och författare
 Maximilian Schumann (1827–1889), preussisk ingenuörsofficer och pansarkonstruktör
 Nils Schumann (förr 1978), tysk friidrottare
 Peter Schumann (född 1934), tysk-amerikansk teaterregissör och skulptör
 Robert Schuman (1886–1963), fransk statsman
 Robert Schumann (1810–1856), tysk tonsättare
 Scott Schuman, amerikansk bloggare
 William Schuman (1910–1992), amerikansk tonsättare

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken